Mit der Familienkarte Hessen erhalten Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und Hauptwohnsitz in Hessen  Vergünstigungen und Unterstützungsleistungen in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung, Freizeit, Mobilität und Konsum. Bislang haben sich  152.000 Familien angemeldet und nutzen Angebote der  200 Partner.
Ein  Bestandteil der Familienkarte Hessen ist die Unfallversicherung für Kinder und Erziehungsberechtigte. Der Versicherungsschutz beinhaltet eine kostenlose Unfallversicherung für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt sowie  für nicht berufstätige Elternteile / Alleinerziehende, die Inhaber einer gültigen Familienkarte Hessen sind und ihre Kinder in deren ersten drei Lebensjahren selbst betreuen.
Die Familienkarte Hessen wurde im September 2010 eingeführt und ist deutschlandweit einmalig.

Ziele  
Die Familienkarte Hessen wurde im Juli 2010 unter der Führung der Hessischen Landesregierung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt (Koalition aus CDU und FDP unter Ministerpräsident Roland Koch). Die Initiative der Familienkarte Hessen resultierte aus dem  in der Koalitionsvereinbarung beschriebenen Ziel der Hessischen Landesregierung, ein familienpolitisches Signal zu setzen. 
Das Anliegen ist es, günstige Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sich Familien in ihrem Lebensumfeld wohl fühlen. Die Familienkarte Hessen ist eine Landesinitiative und daher ausschließlich den hessischen Familien zugänglich.

Berechtigte 
Die Familienkarte Hessen wird auf Antrag an hessische Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren ausgegeben, die ihren Hauptwohnsitz in Hessen haben. Die Karte ist einkommensunabhängig. Pro Familie werden bis zu 2 Karten an die Erziehungsberechtigten ausgestellt. Ihre Gültigkeit ist auf 5 Jahre befristet und endet mit der Vollendung des 18. Lebensjahres des jüngsten Kindes. Nach 5 Jahren kann eine Verlängerung der Familienkarte Hessen beantragt werden, sofern noch mindestens ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt lebt.

Leistungen 
Die Familienkarte Hessen umfasst im Wesentlichen fünf Leistungsbereiche: 
 Die Unfallversicherung beinhaltet einen Unfallversicherungsschutz für Kinder bis zum Schuleintritt sowie eine Unfallversicherung für nicht berufstätige Elternteile, die eine gültige Familienkarte Hessen besitzen und ihre Kinder in deren ersten drei Lebensjahren selbst betreuen. Die Kosten für die Versicherungsprämien trägt das Land Hessen.
 Der zweite Bereich beinhaltet Service-Dienstleistungen für die Familien. Bei Bedarf werden den Inhabern der Familienkarte Hessen  Babysitter und andere Hilfen der Kinderbetreuung wie Au-pairs und Kinderferienbetreuung vermittelt oder  organisiert. Des Weiteren können auch haushaltsnahe Dienstleistungen, die von selbständigen Dienstleistern erbracht werden, in Anspruch genommen werden. Die Vermittlungskosten werden vom Land Hessen übernommen. Die Dienstleistung selbst ist vom Auftraggeber zu begleichen, dem Inhaber der Familienkarte Hessen.
 Der dritte Bereich umfasst  Vergünstigungen und Vorteile für  Inhaber der Familienkarte Hessen. Bei Partnerunternehmen erhalten Familienkarteninhaber Rabatte und Vergünstigungen. Die Angebote reichen von dauerhaften Rabatten bis hin zu saisonalen Aktionsangeboten. Zum Start der Familienkarte Hessen umfasste das Netzwerk 33 Partner. Dazu zählten 5  Premium-Partner sowie 27 Partner mit weiteren Angeboten. Gegenwärtig hat sich die Zahl der Partner auf über 200 erhöht, darunter 6 Premium-Partner.
 Der vierte Bereich beinhaltet einen Elternratgeber für Inhaber der Familienkarte Hessen. Dieser  besteht aus einem Online-Beratungsangebot sowie einer Hotline („Elterntelefon – Nummer gegen Kummer“), die im Zuge der Familienkarte Hessen ihr Angebot erweitert hat. 
Der fünfte Bereich beinhaltet  Informationen  um das Thema "Vorsorge treffen", Pflege, sowie Informationen zum Miteinander von älteren und jüngeren Menschen. 

Seit dem 1. Januar 2011 ist die Zuständigkeit für die Familienkarte Hessen von der Hessischen Staatskanzlei ins Hessische Sozialministerium gewechselt. Für die  152.000 hessischen Familien, die  im Besitz der Karte sind, änderte sich durch diese Umressortierung  nichts.

Kritik 
Mit der Einführung der Familienkarte Hessen im Zuge der Pressekonferenz am 2. Juli 2010 durch den Ministerpräsidenten Roland Koch und Familienminister Jürgen Banzer meldeten sich die ersten Kritiker.
Es wurde beanstandet, dass die Karte mit öffentlichen Mitteln primär Rabattaktionen des privaten Wirtschaftssektors koordiniere und nicht ausreichend kulturelle und gesellschaftliche Ansprüche der Familien fördere. 
So sprach sich beispielsweise Marcus Bocklet, familienpolitischer Sprecher der hessischen GRÜNEN, nicht grundsätzlich gegen die Familienkarte Hessen aus, kritisierte aber die Umsetzung und das Motiv des Projektes: „Diese Karte hat lediglich einen realen Bestandteil: Sie macht Werbung (…) wir brauchen sie vor allem bei Angeboten der Freizeitnutzung, wie Schwimmbädern und Sportvereinen, der Bildung (Musikschulen) und Kultur (Museen). Solche günstigen Angebote sind für "normale" Familieneinkommen immer weniger bezahlbar.“

Die Hessisch Niedersächsische Allgemeine (HNA) attestierte in einem Kommentar vom 3. Juli 2010 der Familienkarte Hessen eher fadenscheinige Leistungen statt effektiver Unterstützung für Familien. Statt guter Politik stehe die Werbung für Wirtschaftsunternehmen und die Landesregierung sowie das Erfassen des Konsumverhaltens von Familien im Vordergrund.

Weblinks 
 Familienkarte Hessen

Einzelnachweise 

Familienpolitik (Deutschland)
Verkehr (Hessen)